Пыпин — фамилия:

 Пыпин, Александр Николаевич (1833—1904) — русский литературовед, этнограф, академик Петербургской Академии наук.
 Пыпин, Андрей Андреевич — Георгиевский кавалер; полковник; № 8899; 1 февраля 1852.
 Пыпин, Павел Александрович — Георгиевский кавалер; капитан-лейтенант; № 8266; 26 ноября 1849.